Il Milky Milky Milk Tour (conosciuto inizialmente come Miley Cyrus & Her Dead Petz Tour) è il quinto tour della cantante Miley Cyrus, a supporto dell'album Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015).

Ha avuto inizio il 19 novembre a Chicago e si è concluso esattamente un mese dopo a Los Angeles, con solo 8 spettacoli tra Stati Uniti e Canada.

Informazioni 
Miley Cyrus annunciò il tour durante un'apparizione su Saturday Night Live il 3 ottobre 2015, dicendo anche che le vendite dei biglietti sarebbero cominciate il 7 dello stesso mese. Il tour è stato sponsorizzato da Live Nation.

Quest'ultimo si sarebbe dovuto chiamare Miley Cyrus & Her Dead Petz Tour, ma in seguito venne ribattezzato Milky Milky Milk Tour.

Controversie 
Per via dei suoi contenuti espliciti, come per esempio un pene e un seno finti indossati dalla cantante nell'atto finale, lo show venne spesso criticato e la data di Los Angeles fu vietata ai minori di 18 anni.

Scaletta 
Questa scaletta è relativa alla data del 19 novembre 2015 a Chicago, non a tutte le date del tour:

Party in the U.S.A. (intro)
Dooo It!
Love Money Party
1 Sun
The Floyd Song (Sunrise)
Something About Space Dude
Space Bootz
BB Talk
Fweaky
Bang Me Box
Lighter
Slab of Butter
I Forgive Yiew
Milky Milky Milk
Miley Tibetal Bowlzzz
Tiger Dreams
Pablow The Blowfish
Twinkle Song
Karen Don't Be Sad
Evil is but a Shadow
We Can't Stop

Variazioni
Nella data di Detroit del 21 novembre 2015, la cantante eseguì You Are My Sunshine e Right Here.

Date

Collegamenti esterni 
 

Tour di Miley Cyrus
Tour musicali del 2015